Enrique I de Navarra "el Gordo" o bien en francés: Henri "le Gros" (Champaña, 3 de diciembre de 1249 - Pamplona, 22 de julio de 1274) fue rey de Navarra desde 1270 hasta 1274 y conde de Champaña y Brie, como Enrique III.

Biografía

Hijo de Teobaldo I y Margarita de Borbón. Su padre murió cuando Enrique contaba tres años y su madre cuando tenía nueve. Teobaldo II asumió la tutela de su hermano durante los siguientes años. 

El 3 de diciembre de 1263, día que cumplió catorce años, abandona la tutela ejercida por su propio hermano Teobaldo II y fue nombrado conde de Rosnay. 

Aunque en 1265 su hermano Teobaldo había tratado casarle con Constanza, hija de Gastón VII de Bearne y que él mismo tuvo el deseo de casarse con una dama de la Casa de Lacarra, en la Baja Navarra, finalmente se casó el 24 de junio de 1269, con la aprobación de su hermano, con Blanca de Artois.  

Durante el reinado de su hermano mayor Teobaldo II asumió la regencia de Navarra en varias ocasiones, durante algunas ausencias de Teobaldo, como la ocurrida durante la cruzada de Túnez que le costó la vida. Se hizo cargo del reino a la muerte de su hermano al morir este sin sucesión en 1270. 

Tras la investidura real el 1 de marzo de 1271 juró los Fueros de Navarra recorriendo las principales villas de Navarra y se desplazó a Francia donde recibió la investidura condal y el homenaje de sus vasallos para a continuación prestar homenaje feudal a Felipe el Atrevido por sus dominios de Champaña. Tras casi cinco meses cumpliendo estas obligaciones, regresa a Pamplona. 

Parece que mostró interés por el pueblo llano de Navarra. Permitió que la Navarrería se desvinculase de la unión de los burgos de San Cernin y San Nicolás, acordada en 1266 (ver Los burgos de Pamplona). Para Guilhem de Anelier fue esta actitud de Enrique el detonante de la posterior Guerra de la Navarrería de 1276.

Concedió privilegios a pueblos y ciudades como Estella, Los Arcos y Viana y mantuvo relaciones cordiales con la nobleza, con la que negoció compraventas y cesiones de patrimonio.

Cuando su primogénito Teobaldo apenas había cumplido dos años, ya se acordó su matrimonio con Violante, hija de Alfonso X el Sabio y Violante de Aragón en acuerdo fechado el 25 de septiembre de 1272 y en cuyas negociaciones estuvieron Pedro Sánchez de Monteagudo, por parte del rey navarro, y Gil de Azagra, por del monarca castellano. Esta unión pretendía alcanzar una alianza de ayuda mutua entre ambos reinos. El rey castellano Alfonso estaba ocupado en conflictos nobiliarios internos y en su posible elección imperial, por lo que este arreglo diplomático le permitía sellar la paz con el rey de Navarra. Sin embargo, Teobaldo, poco tiempo después, caería muerto desde una almena del castillo de Estella.

El 22 de julio de 1274, con apenas veinticinco años, murió en el palacio episcopal de Pamplona “ahogado”, al decir de los cronistas, por su obesidad. Al morir dejó una hija de algo más de un año, Juana I de Navarra bajo la tutela de su madre Blanca. 

Tuvo además un hijo natural antes de su matrimonio, Juan Enríquez de Lacarra.

Genealogía

Sucesiones

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 
 

Reyes de Navarra
Personajes citados en la Divina Comedia
Condado de Champaña
Reyes de España del siglo XIII
Fallecidos en Pamplona